Eyers ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Eyers (1908–1976), australischer Rugbyspieler
 Patrick Eyers (* 1933), britischer Diplomat